Hilferufe von drüben steht für:
 Hilferufe von drüben (Verein), ein von Claus Peter Clausen und Gerhard Löwenthal gegründeter Verein
 Eine Sendereihe im Rahmen des von Gerhard Löwenthal moderierten ZDF-Magazins